Dies ist eine Liste der Premierminister von Nepal.

Siehe auch 
 Liste der Präsidenten von Nepal
 Liste der Könige von Nepal

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Regierung von Nepal (nepali, englisch)
 Liste der Staatsoberhäupter und Regierungschefs von Nepal World Statesmen.org (englisch)

Nepal
!Liste